San Xulián puede referirse a:
San Xulián (Rúa), parroquia del concello de Rúa.
San Xulián (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Camba, concello de Castro Caldelas.
San Xulián (Pantón), lugar de la parroquia de Eiré, concello de Pantón.
San Xulián (Páramo), lugar de la parroquia de Vilarmosteiro, concello de Páramo.
San Xulián (Puentecesures), lugar de la parroquia de Pontecesures, concello de Puentecesures.
San Xulián (Sarria), lugar de la parroquia de San Xulián da Veiga, concello de Sarria.
San Xulián (Saviñao), lugar de la parroquia de Vilacaíz, concello de Saviñao.